ET-40 Filipinka – granat ręczny produkowany podczas II wojny światowej
 "Filipinka" – miesięcznik kobiecy